Шифферс — фамилия:

 Шифферс, Евгений Львович (1934—1997) — режиссёр театра и кино, писатель, религиозный философ, богослов.
 Шифферс, Эммануил Степанович (1850—1904) — выдающийся русский шахматист.